19-й чемпионат Польши проходил с 25 февраля по 16 марта 1962 г. в Познани.

В турнире принимали участие 16 шахматистов. Соревнование прошло в упорной борьбе, в результате которой 1—2 места разделили В. Бальцеровский и З. Дода, всего на пол-очка опередившие В. Шмидта и Б. Сливу. Для определения чемпиона страны был организован дополнительный матч, часть которого прошла в Лодзи, а другая — во Вроцлаве. В итоге победу со счетом 4 : 2 одержал (+3 −1 =2) В. Бальцеровский. Бронзовую медаль получил В. Шмидт.

Таблица

Ссылки 
 XIX Szachowe Mistrzostwa Polski Poznań 1962
 19. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1962 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам